Уголовный кодекс РСФСР — один из действовавших в РСФСР нормативных актов в области уголовного права:

 Уголовный кодекс РСФСР 1922 года (1 июня 1922 года — 31 декабря 1926 года)
 Уголовный кодекс РСФСР 1926 года (1 января 1927 года — 31 декабря 1960 года)
 Уголовный кодекс РСФСР 1960 года (1 января 1961 года — 31 декабря 1996 года)

См. также 
 Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года

Источники права в РСФСР